Dolors Bramon i Planes, filòloga catalana
 Dien Bien Phu, ciutat del Vietnam
 Dewan Bahasa dan Pustaka, institució encarregada de l'ordenació de la llengua malaia a Malàisia
 Deutscher Buchpreis, premi anual de novel·la en llengua alemanya
 Partit Demòcrata de les Regions (del seu nom en turc Demokratik Bölgeler Partisi), partit polític kurd de Turquia
 Partit dels Pagesos Alemanys (del seu nom en alemany Deutsche BauernPartei), partit polític històric d'Alemanya
 Deutsche Bundespost, servei de correus d'Alemanya
 Development Bank of the Philippines, entitat financera pública de les Filipines
 Patent alemanya federal (del seu nom en alemany Deutsches BundesPatent), patent concedida a Alemanya
 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, revista científica especialitzada en pediatria del desenvolupament
 Doberman Pinscher, raça de gos de la família dels Pinschers
 Pressió arterial diastòlica (del seu nom en anglès Diastolic Blood Pressure), pressió sanguínia a les artèries en el moment de la diàstole
 Displàsia broncopulmonar, malaltia crònica dels pulmons
 Subproducte de desinfecció (del seu nom en anglès Disinfection By-Product), residu provinent de les reaccions químiques dels procesos de desinfecció de l'aigua
 DBP (gen) (de l'acrònim en anglès de D site Binding Protein), factor de transcripció que intervé en la codificació de l'insulina
 Proteïna d'unió a la vitamina D (del seu nom en anglès vitamin D-Binding Protein), proteïna de la família de l'albúmina
 Proteïna D-bifuncional (del seu nom en anglès D-Bifunctional Protein), proteïna involucrada en l'oxidació β dels àcids grassos
 Ftalat de dibutil (del seu nom en anglès DiButyl Phthalate), compost orgànic usat per millorar la flexibilitat dels plàstics
 Tipus espectral DBp (de l'acrònim de Degenerat B Peculiar), tipus espectral aplicat a estrelles nanes blanques